Уильям Эдвард Айртон (; 14 сентября 1847 года, Лондон, Великобритания — 8 ноября 1908 года, там же) — английский инженер, физик и электротехник.

Образование 
Эдвард Айртон родился 14 сентября 1847 в Лондоне. Его отцом был  адвокат Эдвард Нугент Айртон (1815-1873).

Эдвард получил образование в высшей школе университетского колледжа, а затем закончил университетский колледж Лондона.

Карьера 
В 1868 году Эдвард отправился в Бенгалию на службу в отдел телеграфа Индии.

В 1868 Государственный секретарь Индии наградил его, финансируя годовое исследование электрической теории и лабораторной техники с сэром Уильямом Томсоном из Университета Глазго.

Затем Эдвард  получил стипендию на обучение в Европе, получил практический опыт работы в телеграфных операциях почтового отделения под руководством Уильяма Генри Приса в Саутгемптоне, а также в компании Telegraph Construction and Maintenance Co в Лондоне.

Также в 1868 году работал помощником индийского телеграфного обслуживания.

В 1872 году Эдвард был избран членом общества инженеров телеграфа.

В 1873 году он был назначен профессором физики и телеграфии в Императорском техническом колледже Токио. По возвращении в Лондон через шесть лет он стал профессором прикладной физики в техническом колледже Финсбури и Гильдии Лондонского технического института.

В 1884 году он был избран профессором электротехники в центральном техническом колледже в Южном Кенсингтоне.

Эдвард был избран членом Лондонского королевского общества и в 1901 году был награжден медалью королевского общества в знак признания его вклада в исследования в области физики и техники.

Во время своей деятельности Эдвард опубликовал большое количество статей по физическим и, в частности, электрическим предметам.

Личная жизнь 
21 декабря 1871 года женился на Матильде Чаплин. В 1874 году у них родилась дочь Эдит. В июле 1883 года Матильда умерла от туберкулеза.

В 1885 году женился на Фен Сара (Герта) Маркс, инженере, математике и изобретателе, первой в истории женщине, получившей медаль Хьюза от Лондонского королевского общества.

Смерть 
Эдвард Айртон умер 8 ноября 1908 года в своем доме на площади Норфолк, Гайд-Парк в Лондоне.

Примечания 

Физики XIX века
Физики XX века
Физики Великобритании
Электротехники
Члены Лондонского королевского общества
Инженеры Великобритании
Инженеры XX века
Инженеры XIX века
Президенты Института инженеров-электриков